Tschawdar bezeichnet: 

 Tschawdar (Bulgarien), Gemeinde in der Oblask Sofia, Bulgarien
 Tschawdar (Unternehmen), Hersteller von Straßenbahnen und Oberleitungsbussen

Tschawdar ist ein Name:

Familienname:

 Jelysaweta Tschawdar (1925–1989), ukrainisch-sowjetische Sängerin

Vorname:

 Tschawdar Jankow (* 1984), bulgarischer Fußballspieler
 Tschawdar Arsow (* 1986), ehemaliger bulgarischer Naturbahnrodler